Säpligsuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiiriaittasaari, ö, Lappland, Norra Lappland, 
 Hiirisaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar